Zawadów bezeichnet Orte in Polen und der Ukraine:
 Zawadów (Bełchatów), ein Dorf der Gmina Bełchatów in der Woiwodschaft Łódź
 Zawadów (Puchaczów), ein Dorf der Gmina Puchaczów in der Woiwodschaft Lublin

 Zawadów, der polnische Name von Dörfern in der Ukraine (russisch Sawadow); siehe Sawadiw